Buchberg (Mecklenburg), een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.
Buchberg (Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Stiermarken.
Buchberg (Zwitserland), een gemeente in het kanton Schaffhausen.